Sinfonietta kan avse:

 Sinfonietta (orkester) - en orkester av den mindre storleken
 Sinfonietta (symfoni) - en symfoni med korta satser